Marc Van Der Linden kan zijn:
Marc Van Der Linden (voetballer), een Belgisch voetballer
Marc van der Linden (koningshuisverslaggever), een Nederlands koningshuiskenner, redacteur en mediafiguur
Marc Van der Linden (politicus), burgemeester van Duffel